CCPG peut désigner :
 plusieurs communautés de communes françaises :
 Communauté de communes du Pays de Gentiane, dans le Cantal
 L'ancienne communauté de communes du Pays de Gex, dans l'Ain, devenue la communauté d'agglomération Pays de Gex Agglo
 Communauté de communes du pays Glazik, dans le Finistère
 Communauté de communes Paimpol-Goëlo, dans les Côtes-d'Armor
 Communauté de communes du Perche-Gouët, en Eure-et-Loir
 Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, en Isère
 Communauté de communes du Pays Guerchais, en Ille-et-Vilaine

 Centre Culture et Patrimoine gennevillois de Gennevilliers